

Cinema 
 17 Again - Ritorno al liceo (17 Again) – film del 2009 diretto da Burr Steers

Musica 
 17 Again – singolo degli Eurythmics del 2000
 17 Again – singolo di Powfu del 2020